

Persone
 Emiliano Mascetti – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Gina Mascetti – attrice italiana
 Rina Mascetti – attrice italiana

Televisione
 Raffaello Mascetti – personaggio della serie di film Amici miei